Владимир Изотов
 Изотов, Владимир Викторович (род. 1955) — советский актёр.
 Изотов, Владимир Иванович (1903—1966) — советский военный лётчик и военачальник, генерал-лейтенант авиации.